Kraner ist der Familienname folgender Personen:

 Cissy Kraner (1918–2012), österreichische Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin
 Friedrich Kraner (1812–1863), deutscher Altphilologe und Pädagoge
 Gerhart Kraner (1942–2020), deutscher Theaterpädagoge und bildender Künstler

Siehe auch:
 Graner